Anna Ustinova (1985) – ex altista kazaka
 Dar'ja Ustinova (1998) – nuotatrice russa
 Natal'ja Ustinova (1944) – ex nuotatrice uzbeka, fino al 1992 sovietica
 Tat'jana Ivanovna Ustinova (1913-2009) – geologa sovietica